Canillo Andorra hét közösségének egyike
Canillo Canillo közösség székhelye